Angelmaker steht für:
 Angelmaker, der Name einer Deathcore-Band
 Angelmaker (Buch) ein Buch des britischen Schriftstellers Nick Harkaway